Великий колёсный путь (, , Sadak-e-Azam или Badshahi Sadak) — старинная дорога в Южной Азии длиной свыше 2500 км, которая проходит по северной части Индийского субконтинента от Бангладеш до Пешавара в Пакистане и Кабула (Афганистан). Вдоль дороги стоят города Калькутта, Бенарес, Дели и Лахор.

Дороги, соединяющие западную и восточную части Индии, существовали с глубокой древности. Уже Маурьи в III веке до н. э. проложили для повозок широкий путь между Таксилой и Паталипутрой. В целях сплочения своих завоеваний Шер-шах в XVI веке выстроил «великую дорогу» от своего родного города Сасарам в Бихаре до столичной Агры. При генерал-губернаторе Дальхузи она была модернизирована и продлена на северо-запад до Мултана в Пенджабе.

При императоре Акбаре на большей части этой дороги были установлены путевые столбы — , отмечавшие расстояния около трёх километров (кос). У кос-минара всадники могли поменять коней и напиться.
Дорога была значительно модернизирована в британский период между 1833 и 1860 годами.

Проведенное исследование показывает, что Дорога существовала уже во время рождения Будды и называлась Уттара, то есть «дорога на север». Салман Рашид приписывает строительство дороги  Чандрагупте Маурья. Во времена империи Маурья в 3 веке до нашей эры международная торговля между Индией и многими странами Западной Азии и эллинистическим миром осуществлялась через города на северо-западе, главным образом в Таксила (в настоящее время в Пакистане). Таксила была хорошо связана дорогами с другими частями империи Маурья. Маyрианцы сохранили эту очень древнюю главную дорогу от Таксилы до Паталипутры (сегодня Патна, в Индии). У Чандрагупты Маурьи была целая армия, которая следила за содержанием этой дороги, о чем говорил греческий дипломат Мегастен, который жил пятнадцать лет при дворе Маурьи. Говорят, что дорога построена в восемь этапов и соединяет города  Пурушапура, Таксила, Хастинапур,  Каннауй, Праяг, Паталипутра и Тамралипта на расстоянии около 2600 километров.

Шер Шах остается в любом случае единственным человеком, который упоминается как строитель полного участка дороги, называемого Шах-Рах и Азам (в языке урду شاہراہ اعظم или «Великая дорога»). Во время его правления были построены караван-сараи и посажены деревья вдоль всего участка, по обе стороны дороги, чтобы обеспечить тень для путешественников. Колодцы были вырыты, особенно вдоль участка Таксила. Позже моголы продлили дорогу на восток до Читтагонга и на запад до Кабула и назвали эту дорогу Сараком и Азамом (язык урду سڑک اعظم), что означает «Великая дорога».
В 1830-х годах Британская Ост-Индская компания начала планировать строительство асфальтированной дороги, как для коммерческих, так и для административных целей. Дорога Grand Trunk Road из Калькутты в Пешавар (в настоящее время в Пакистане) через Дели была перестроена по цене 1000 фунтов стерлингов за милю, и были созданы Департамент общественных работ и Индийский технологический институт Рурки для обучения и найма местных инспекторов, инженеров и надзиратели, чтобы реализовать, а в будущем и поддерживать, те и другие дорожные работы.

На протяжении веков дорога была одним из основных торговых путей в регионе и облегчала как путешествия, так и почтовые коммуникации.

Дорога до сих пор используется для автомобильных перевозок в Индии, ее части были увеличены и включены в национальную систему автомобильных дорог, сохранив прежнее название.

Онa совпадает с нынешними N1 (Бангладеш) (из Читтагонга в Дакку), N4 (Бангладеш) и N405 (из Дакки в Сираджгандж), N5 (Бангладеш) (из Сираджганджа в Наторе) и N6 (Бангладеш) (из Наторе в Раджшай к Пурнеа в Индии) в Бангладеш ; NH 12 (Индия) (от Раджшахи до Пурнеа), NH 27 (Индия) (от Пурнеа до Патны), NH 19 (Индия) (от Патны до Агры), NH 44 (Индия) (от Агры до Джаландхара через Нью-Дели , Сонипат , Амбала и Лудхияна) и NH 3 (Индия) (от Джаландхара до Аттари, от Амритсара до Лахора , Пакистан); N-5 (из Лахора, Гуджранвала, Гуджрата, Джелума, Равалпинди, Пешавара и Хайберский проход, в Джелалабад в Афганистане) в Пакистане и AH1 (Афганистан) (из Торкхама, Джелалабада в Кабул) в Афганистане.

В литературе 
Путь фигурирует в романе Редьярда Киплинга «Ким»:Гляди! Брахманы и чамары, банкиры и медники, цирюльники и банья, паломники и горшечники — весь мир приходит и уходит. Для меня это как бы река, из которой меня вытащили, как бревно после паводка. Река жизни, не имеющая себе равных во всём мире. В самом деле, Великий Колёсный Путь представляет собой замечательное зрелище. Он идёт прямо, неся на себе густую подвижную индийскую толпу на протяжении полутора тысяч миль.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Великий колёсный путь. Справка на телеканале «Россия 24» (28 августа 2015 г.)

Исторические дороги и пути
Дороги Пакистана
Дороги Индии